Fitzroy (rivier in Queensland)
Fitzroy (rivier in Victoria)
Fitzroy (rivier in West-Australië)
Fitzroyschildpad
Cerro Chaltén, ook wel Cerro Fitzroy genoemd

Naamdragers
Charles FitzRoy, een Engels edelman, en onechte zoon van koning Karel II van Engeland
Robert FitzRoy, een Britse marineofficier, hydrograaf en meteoroloog
FitzRoy Richard Somerset, een Brits imker, onafhankelijk geleerde en militair